Rio Branco (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Acre
 Rio Branco (stad in Acre), de hoofdstad en de grootste stad van de staat Acre in Brazilië
 Rio Branco (Mato Grosso), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso
 Rio Branco (rivier), een zijrivier van de Rio Negro
 Río Branco, een stad in Uruguay

Voetbalclubs
 Rio Branco AC
 Rio Branco EC
 Rio Branco FC
 Rio Branco SC
 Rio Branco de Andradas FC
 CE Rio Branco